Domen Lajevec, slovenski hokejist, * 25. maj 1981, Ljubljana.

Lajevec je kariero začel v klubu HK Tivoli, od sezone 2001 je igral za ZM Olimpijo, od sezone 2004 pa je član kluba HK Slavija.

Pregled kariere

|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo D1
| 99
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 00
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK MARC Interieri
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 19
| 1
| 5
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D2
| 01
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| +4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 14
| 1
| 4
| 5
| +11
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 14
| 3
| 4
| 7
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Olimpija Ljubljana
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 12
| 0
| 0
| 0
| +4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Olimpija Ljubljana
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 22
| 4
| 8
| 12
|
| 18
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 16
| 0
| 1
| 1
|
| 14
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 14
| 0
| 4
| 4
|
| 18
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 22
| 1
| 5
| 6
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 21
| 4
| 2
| 6
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 21
| 3
| 3
| 6
|
| 22
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| -4
| 4
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 26
| 4
| 1
| 5
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 15
| 0
| 4
| 4
| -4
| 50
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 12
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 25
| 4
| 7
| 11
|
| 38
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 25
| 3
| 6
| 9
|
| 44
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 20
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |282
| bgcolor="#7FFF00" |30
| bgcolor="#7FFF00" |56
| bgcolor="#7FFF00" |86
| bgcolor="#7FFF00" |+15
| bgcolor="#7FFF00" |300
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |32
| bgcolor="#7FFF00" |1
| bgcolor="#7FFF00" |3
| bgcolor="#7FFF00" |4
| bgcolor="#7FFF00" |-4
| bgcolor="#7FFF00" |44
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Tivoli
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HK Slavija
Ljubljanski športniki